Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Frew McMillan e Tom Okker che hanno battuto in finale Jiří Hřebec e Jan Kodeš 6-4, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  Tom Okker (Campioni)

 Jiří Hřebec /  Jan Kodeš (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1976